Бело́в () — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 
 Белов, Аркадий Степанович (1917—1982) — Герой Советского Союза.
 Белов, Афанасий Севастьянович (1909—1989) — куплетист в Московском театре революции, мюзик-холле.

Б

В

Г 
 Белов, Гавриил Никитич (1895—1972) — советский актёр.
 Белов, Гавриил Фёдорович — подпрапорщик Трубчевского 291-го пехотного полка Русской императорской армии, полный кавалер Георгиевского креста.
 
 Белов, Георг фон (1858—1927) — немецкий историк.
 Белов, Герасим Иванович (1850—1908) — русский купец и благотворитель.
 Белов, Герд-Пауль фон (1892—1953) — немецкий генерал.
 Белов, Герман Витальевич (1944—2012) — советский и российский спортсмен и тренер по парусному спорту.

Д 
 Белов, Денис (род. 1977) — эстонский футбольный тренер.
 Белов, Дмитрий Иванович (1900—1942) — русский советский поэт.

Е 
 
 Белов, Евтихий Емельянович (1901—1966) — Герой Советского Союза.

И

К 
 Белов, Ким Николаевич (род. 1979) — российский сценарист и журналист, главный редактор журнала GQ Russia.
 Белов, Кондратий Петрович (1900—1988) — советский художник.

Л 
 
 Белов, Леонид Александрович (род. 1947) — российский политик, член Совета Федерации РФ от Нижегородской области (2006-2011).

М 
 Белов, Максим Васильевич (род. 1999) — белорусский футболист.

Н 
 
 Белов, Николаус фон (1907—1983) — немецкий лётчик, адъютант Гитлера от Люфтваффе (1937—1945).

О 
 
 Белов, Отто фон (1857—1944) — германский генерал пехоты.

П

Р 
 Белов, Рудольф Васильевич (род. 1938) — артист, профессор.

С 
 
 Белов, Станислав Кондратьевич (1937—1989) — советский художник.
 Белов, Степан Михайлович (род. 1996) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.

Ф 
 
 Белов, Фриц фон (1853—1918) — германский (прусский) генерал.

Ю

Псевдоним 
 Георгий Белов — псевдоним Георгия Дамянова (1892—1958) — деятеля болгарского и международного коммунистического движения.

Топоним 
 Белов — хутор в Ульяновском районе Ульяновской области России.

См. также 
 
 
 Остров имени Белова

Примечания